Een volksraad was een wetgever in Nederlands- of Afrikaanstalige onafhankelijke of zelfregerende gebieden, insluitende een aantal Boerenrepublieken, de Unie van Zuid-Afrika, de Republiek van Zuid-Afrika en Nederlands-Indië.

Wetgevers, die als Volksraden bekendstonden zijn:

 De Volksraad van Natalia;
 De Volksraad van Nederlands-Indië;
 De Volksraad van Nederlands-Nieuw-Guinea;
 De Volksraad van de Oranje-Vrijstaat
 De Volksraad van de Republiek van Zuid-Afrika
 De Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika
 De Volksraad van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

En vertaalde namen van de volgende wetgevers:
 De Volksraad van Syrië;
 De Volksraad van Turkmenistan;
 De Volksraad van Vietnam.